Ло́ра Ле́ггет Ли́нни (; род. 5 февраля 1964) — американская актриса. Обладательница четырёх премий «Эмми» и двух «Золотых глобусов», а также номинантка на три премии «Оскар» и пять премий «Тони».

Карьера 
Свою кинокарьеру Лора Линни начала в 1992 году, снявшись в фильме «Масло Лоренцо», где её партнёрами были Ник Нолти и Сьюзан Сарандон. Вскоре последовали роли второго плана вместе с Ричардом Гиром, Клинтом Иствудом и Джимом Керри.

В 2001 году актриса впервые номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в семейной драме «Можешь рассчитывать на меня». Спустя четыре года вновь выдвигалась на эти премии за роль в биопике «Кинси» об исследователе сексуальности Альфреде Кинси. Следующая номинация на «Золотой глобус» ожидала Линни за участие в молодёжном фильме «Кальмар и кит». Годами ранее Линни уже дважды удостаивалась премии «Эмми», в частности, за эпизодическую роль в сериале «Фрейзер».

В 2008 году Лора Линни в третий раз получила номинацию на «Оскар» за главную женскую роль в независимом кино Тамары Дженкинс «Дикари».

За роль в телесериале «Эта страшная буква „Р“» Линни была удостоена премий «Золотой глобус» и «Эмми».

Личная жизнь 
В 1995—2000 годах Лора была замужем за актёром Дэвидом Эдкинсом.

С 2 мая 2009 года Лора замужем во второй раз за агентом по недвижимости Марком Шауэром (род.1968), с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов есть сын — Беннетт Армистид Шауэр (род.08.01.2014).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Школы Нортфилд Маунт Хермон
Выпускники Брауновского университета
Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе